O32 steht für:
 O32, ICD-10-Code für die Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Feten, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O32, FAA-Code für den Reedley Municipal Airport in Reedley, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O32, ehemalige Oberleitungsbuslinie in München, siehe Oberleitungsbus München

O32